Яна Новотна була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Моніку Селеш з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (фінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
  Кімберлі По (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (1-ше коло)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 Páginas Amarillas Open Draw 

Одиночний розряд